Tiros – miasto i gmina w Brazylii.

Zobacz też 
 TIROS – seria amerykańskich satelitów meteorologicznych z lat 60. XX wieku (TIROS 1, TIROS 2, TIROS 3, TIROS 4, TIROS 5, TIROS 6, TIROS 7, TIROS 8, TIROS 9, TIROS 10).